Нико́ла де Ма́рко (; род. 28 августа 1990, Порденоне) — итальянский автогонщик.

Карьера

Formula Azzurra 
После шести лет в картинге, де Марко принял участие в Formula Azzurra за команду Durango в 2006 и показал там очень хорошие результаты. Никола выиграл три гонки и закончил сезон вслед за Джузеппе Термине и другим гонщиком ФИА Формулы-2 Мирко Бортоллотти.

Также он принял участие в Формуле-Рено 2.0 Италия Зимняя серия, завершив сезон на девятом месте.

Формула-3 
После года выступлений во младших сериях, де Марко перешёл в Итальянскую Формулу-3 за команду «Lucidi Motors», заработав в сезоне 2007 шесть подиумов и поул-позицию на трассе Валлелунга. Это принесло ему шестое место, но его превзошёл его напарник Паоло Ночера, который стал чемпионом.

Выбор Испанской Формулы-3 в 2008 дал надежду увидеть прогресс и набраться опыта. Участвуя за команду RP Motorsport, де Марко одержал победу на трассе Спа-Франкоршам, and Albacete и закончил чемпионат на четвёртом месте, проиграв бронзовой призёрше Наташе Гашнан всего одно очко.

Формула-2 
Никола решил принять участие в возрождённой серии ФИА Формула-2 в 2009. Он будет ездить на болиде под номером 10.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 

* Сезон продолжается.

Результаты выступлений в Формуле-2 

* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Италии
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Испанской Формулы-3
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты ФИА Формулы-2 из Италии